Стаханов — колишня назва Кадіївки, міста обласного підпорядкування у Луганській області.
 Стаханов — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Кадіївці.

 Стаханов Ігор Михайлович (1925—2008) — український графік.
 Стаханов Олексій Григорович (1906—1977) — засновник «стахановського руху» в СРСР.